Розалинда може да се отнася до:

 Розалинда — героиня на Шекспир.
 Розалинда — спътник на Уран.